Seznam mest v Avstraliji je urejen po državah.

Teritorij glavnega mesta Avstralije 
 Canberra (glavno mesto Avstralije)

Novi Južni Wales

Severni Teritorij 

 Darwin (glavno mesto)
 Alice Springs
 Palmerston

Queensland

Južna Avstralija 
 Adelaide (glavno mesto)
 Mount Gambier
 Murray Bridge
 Port Augusta
 Port Pirie
 Port Lincoln
 Victor Harbor
 Whyalla

Tasmanija 
 Hobart (glavno mesto)
 Burnie
 Clarence
 Devonport
 Glenorchy
 Launceston

Viktorija 
 Melbourne (glavno mesto)
 Albury-Wodonga (na meji med Novim Južnim Walesem in Viktorijo)
 Ballarat
 Bendigo
 Geelong
 Latrobe City
 Mildura
 Shepparton
 Swan Hill

Zahodna Avstralija 
 Perth (glavno mesto)
 Albany
 Bunbury
 Fremantle
 Kalgoorlie
 Mandurah
 Port Hedland

Največja mesta po prebivalstvu 

Državna in teritoralna glavna mesta so v krepkem tisku.

Glej tudi 
 seznam mest

Avstralija